Это список самых старых проверенных собак в мире, перечисленных по возрасту, все из которых достигли минимального возраста 20 лет. Старение у собак зависит от породы, размера и рациона. Самые долгоживущие собаки проверенные по возрасту

Следующие возрасты собак были подтверждены с помощью «Книгой рекордов Гиннесcа». Книге рекордов Гиннеcса требуется документ, например свидетельство о рождении, для подтверждения возраста собаки.

См. также 
 Список старейших кошек в мире
 Список старейших людей в мире
 Собака

Примечания

Ссылки 

Собаки